Słotwiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska 
 Słotwiny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki
 Słotwiny – dzielnica Krynicy-Zdroju
 Słotwiny – stacja kolejowa w Słotwinach